Серге́й Васи́льевич Полин (род. 1952, Киев) — украинский историк, специалист в истории скифов и сарматов.

Биография и труды 

Родился в семье военнослужащих. После срочной службы в пограничных войсках СССР, в 1981 году окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию «Население северопричерноморских степей в III—II вв. до н. э. (этнополитический аспект).» Старший научный сотрудник Института археологии НАНУ (1993). Член-корреспондент Германского археологического института (2010).

Специализируется в хронологии скифских и раннесарматских памятников. Около 40 лет принимает участие и ведёт самостоятельные исследования курганов различных эпох в степях Украины на территории Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской обл. Принимал участие в раскопках Красноперекопских курганов (Архангельская Слобода, Вольная Украина, 1-й и 2-й Мордвиновские курганы), Желтокаменской Толстой Могилы, курганов возле Первомаевки, вёл раскопки скифских курганов на юге Херсонщины (Метрополь, Ново-Фёдоровка, Подовое, Новотроицкое, Сергеевка), в северо-западном Приазовье (Волчанское, Малая Терновка), на правобережье Нижнего Днепра (Золотая Балка), в окрестностях г. Орджоникидзе (в курганном окружении Чертомлыка, в группе Чередниковой Могилы, Бабиной и Кальковой могил). С 1994 г. возглавил Орджоникидзевскую экспедицию Института археологии, проводящей исследования курганов на карьерах Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской обл. В 2004—2009 гг. провёл доиследование скифского царского Александропольского кургана.

Библиография 
Имеет более 120 печатных работ.

Основные:
 Ольговский С. Я., Полин С. В. Курганная группа «Острая могила // Курганы Южной Херсонщины. Киев, Наукова думка, 1978. — с. 34-44.
 Кубышев А. И., Николова А. В., Полин С. В. Скифские курганы у с. Львово на Херсонщине // Древности степной Скифии. Киев, Наукова думка, 1982. — с. 130—148.
 Полін С. В., Ольговський С. Я. Нове скіфське архаїчне поховання на півдні Херсонщини // Археологія. 1983. № 44. — с. 69-71.
 Полін С. В. Сарматське завоювання Північного Причорномор’я // Археологія, 1984. № 45. — с. 24-34.
 Полин С. В. Захоронения скифского воина-дружинника в с. Красный Подол на Херсонщине // Вооружение скифов и сарматов. Киев, Наукова думка, 1984. — с. 103—119.
 Кубышев А. И., Полин С. В., Черняков И. Т. Погребение раннежелезного века на Ингульце // СА. 1985. № 4. — с. 144—155.
 Черненко Е. В., Бессонова С. С., Болтрик Ю. В., Полин С. В., Скорый С. А., Бокий Н. М., Гребенников Ю. С. Скифские погребальные памятники Степей Северного Причерноморья. Киев, Наукова думка, 1986. — Полин С. В. — с. 33-41, 49-50, 55-56, 123—149, 202—203, 271—291, 342—343.
 Полін С. В. Хронологія ранньоскіфських пам’яток // Археологія, 1987. № 59. — с. 17-36.
 Битковский О. В., Полин С. В. Скифский курган у с. Богдановка на Херсонщине (к проблеме хронологии памятников V—IV вв. до н. э. // Скифы Северного Причерноморья. — Киев, Наукова думка, 1987. — с. 74-85.
 Полин С. В. Хронология раннесарматской прохоровской культуры // Актуальные проблемы историко-археологических исследований. — Киев, Наукова думка, 1987. — с. 132—133.
 Полин С. В. М. И. Ростовцев о сарматском завоевании Северного Причерноморья // Скифия и Боспор. Археологические материалы к конференции памяти академика М. И. Ростовцева. Новочеркасск, 1988. — с. 121—123.
 Полин С. В. Гатал — царь европейских сарматов // Тезисы докладов Всеукраинской конференции памяти Б. Н. Гракова. Запорожье, 1989. — с. 122—123.
 Полин С. В. Письменные источники о сарматском завоевании Северного Причерноморья // Тезисы докладов конференции ИА АН УССР. — Одесса, 1989.
 Полин С. В. Население северопричерноморских степей в III—II вв. до н. э. (этнополитический аспект) // Автореферат диссертации на соискание уч. степ. канд. ист. наук. Киев, Институт археологии АН УССР, 1989. — 24 с.
 Полин С. В., Симоненко А. В. Раннесарматские» погребения Северного Причерноморья // Исследования по археологии Поднепровья. Днепропетровск, 1990. — с. 76-95.
 Полин С. В. Амфоры кургана Чертомлык // Алексеев, Мурзин В. Ю., Ролле Р. Чертомлык. Царский скифский курган ІV век до н. э. // Киев, Наукова думка, 1991. — с. 365—374.
 Ковалёв Н. В., Полин С. В. Скифские курганы у с. Корнеевка в Запорожской области // Курганы степной Скифии. Киев, Наукова думка, 1991. — с. 33-53.
 Полин С. В. От Скифии к Сарматии // Киев, Типография федерации профсоюзов, 1992. — 201 с.
 Полин С. В., Тупчиенко Н. П., Николова А. В. Курганы верховьев Ингульца (курганы у сс. Головковка и Успенка). Препринт. Киев, 1992. Вып.1. — 48 с.
 Мурзін В. Ю., Полін С. В., Ролє Р. Скіфський курган Тетянина Могила // Археологія, 1993. № 2. — с. 95-101.
 Полин С. В., Тупчиенко Н. П., Николова А. В. Курганы верховьев Ингульца (курганы у с. Головковка). Препринт. Кировоград, 1993. Вып. 2. — 48 с.
 Полин С. В., Тупчиенко Н. П., Николова А. В. Курганы верховьев Ингульца (курганы у сс. Головковка, Звенигородка и Протопоповка) // Препринт. — Кировоград, 1994. Вып. 3. — 95 с.
 Полин С. В. О походе Дария в причерноморскую Скифию // Древности Скифов. Киев, Типография федерации профсоюзов, 1994.- С. 88-102.
 Полін С. В. Про хронологію ранньоскіфської культури // Археологія. 1996. № 4. — с. 115—126.
 Полин С. В., Кубышев А. И. Скифские курганы Утлюкского междуречья (в северо-западном Приазовье). Киев, Типография федерации профсоюзов, 1997. — 87 с.
 Polin S.V. Zum Amphorenbestand des Čertomlyk-kurgans // Rolle R., Murzin V.Ju., Alekseev A.Ju. Königskurgan Čertomlyk. Ein skythisyter Grabhugel des 4. Vorchristlichen Jahrhunderts. Mainz, 1998. — s.153-196.
 Полин С. В. О хронологии раннескифской культуры (по И. Н. Медведской) // РА. 1998. № 4. с. 50-63.
 Tolochko P.P., Polin S.V. Burial Mounds of the Scythian Aristocracy in the Northern Black Sea Area // Scythian Gold. Treasures from ancient Ukrainr. New York, 1999. — p. 83-91.
 Чередніченко М. М., Ковальов М. В., Полін С. В. Про датування Бердянського кургану (за керамічними матеріалами) // Археологія. 2000. № 1. — с. 94-112.
 Полин С. В., Черных Л. А., Куприй С. А. Работы Орджоникидзевской экспедиции в 1999—2000 гг. // Археологічні відкриття в Україні 1999—2000 рр. Київ, 2001. с. 28-33.
 Полін С. В. Про пограбування скіфських курганів в районі Чортомлика // Археологія. 2003. № 2. — с. 10-25.
 Chernykh L.A., Polin S.V., Otroschenko V.V. Radiocarbon chronology of monuments of the Berezhnovka-Maevka srubnaja culture near the town of Ordzhonikidze // Baltic-Pontic Studies. V.12. 2003. — р.307-335.
 Полин С. В. Черных Л. А., Куприй С.А, Дараган М. Н. Курганы эпохи энеолита-бронзы у г. Орджоникидзе // Археологічні відкриття в Україні 2002—2003 р. Київ, 2004. — с. 257—263.
 Полин С. В., Симоненко А. В. Сарматы и гибель Великой Скифии // Kimmerowie. Scytowie. Sarmaci. Ksiega poświecona pamieci Profesora Tadeusza Sulimiskiego. Krakow, Ksiegarnia Akademicka, 2004. — s.367-375.
 Мозолевский Б. Н., Полин С. В. Курганы Скифского Герроса ІV в. до н. э. (Бабина, Водяна и Соболева могилы). Киев, Стилос, 2005. — 599 с.
 Полин С. В., Де Граммонд Н., Глеба М., Черных Л. А., Дараган М. Н. Украинско-американский скифский курганный проект. Первый год работы // Археологічні дослідження в Україні 2003—2004 р. Київ, 2005. с. 252—256.
 De Grummond N., Полин С. В., Черных Л. А., Gleba M., Дараган М. Н. Первый год доисследования Александропольского кургана // Боспорский феномен. Проблема соотношения письменных и археологических источников. СПб, 2005. — с. 272—282.
 Polin S. Fűrstenkurgane in der ukrainischen Steppenzone // Im Zeichen der goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen. Műnchen-Berlin-London-New-York, Prestel, 2007. — s.256-267.
 Полин С. В., Дараган М. Н. Продолжение исследований Александропольского кургана в 2005 г. // Археологічні дослідження в Україні 2005—2007 рр. Київ -Запоріжжя, 2007. — с. 45-59.
 Полин С., Черных Л., Дараган М., Разумов С. Исследования курганов эпохи бронзы и скифского периода у г. Орджоникидзе (Украина) в 2007 г. // Revista Arheologica. S.N. 2008. IV,1. — с. 135—145.
 Полин С., Дараган М. Проблемы датировки скифского царского кургана Александрополь (сезон 2006 г.) // Revista Arheologica. S.N. 2008. IV,2. — с. 146—163.
 Polin S., Daragan M. The Archaeology of Imperial Scythian Tumuli // Humboldt-Kolleg in Chişinău, Republica Moldova (4-8 Oktober 2009). Internationale Fachtagung von Humboldtianern für Humboldtianer. Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.): Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen. Chişinău. 2009. — s.48-51.
 Полин С. В. О хронологии пантикапейских статеров // Ольвийские древности. Сборник научных трудов памяти В. М. Отрешко (1949—1999). Киев, Корвин-Пресс, 2009. — с. 211—228.
 Полин С. В. Датировка Гаймановой Могилы // Старожитності степового Причорномор’я і Криму. Запоріжжя, 2009. Т.XV. — с. 136—141.
 Полин С. В. Черных Л. А. Конструктивные особенности первичных насыпей ямных
 курганов у с. Владимировка и у г. Орджоникидзе // Проблеми археології Подніпров’я. Збірка на пошану І.Ф.Ковальової. Дніпропетровськ, 2009. — с. 37-48.
 Полин С. В., Дараган М. Н. Работы на Александропольском кургане в 2008 г. // ΣΥΜΒΟΛΑ 1. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. М, 2010. — с. 187—205.
 Полин С. В. Исследования скифского царского Александропольского кургана в 2009 г. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. Київ-Луцьк, 2010. — с. 332—334.
 Полин С. В. Амфоры Александропольского кургана (по материалам раскопок 2004—2009 гг.) // Античный мир и археология. 2010. Вып.14. — с. 262—307.
 Полин С. В. Амфоры и клейма из кургана № 32 у г. Орджоникидзе и некоторые вопросы амфорной хронологии // Античный мир и археология. 2011. Вып. 15. — с. 240—264.
 Полин С. В. К истории развития методики раскопок больших скифских курганов // Методика полевых археологических исследований. Вып.4. Греческие и варварские памятники Северного Причерноморья. Опыт методики российских и украинских полевых исследований. М, 2011. — с. 206—222.
 Polin S., Daragan M. Das Prunkgrab Alexandropol-kurgan. Verbericht uber die Untersuchungen in den Jahren 2004—2009. // Eurasia Antiqua. 17. 2011. — s.189-214.
 Polin S., Daragan M.. New type of gold application with the image of a dragon from the Aleksandropol’sky royal Scythian kurgan // Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.). Band 2. Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen. Internationale Fachtagung von Humboldtianern für Humboldtianer im Humboldt-Kolleg in Chişinău, Moldavien (4-8 Oktober 2010).[Prähistorishe Archäologie in Sűdosteuropa. B.27] Rahden/Westf., Verlag Marie Leidorf GmbH, 2011. — s.273-278.
 Бидзиля В. И., Полин С. В. Скифский царский курган Гайманова Могила. Киев, Издательский дом «Скиф», 2012. — 814 с.
 Полин С. В., Карнаух Е. Г. Скифский курган у с. Кременевка в Северо-восточном Приазовье // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2012. № 4 (52). — с. 116—128.
 Полин С. В., Карнаух Е. Г. Гордашевский «клад» // Древности Северного Причерноморья III—II вв. до н. э. Тирасполь, Типография ООО Ремонтно-вычислительной техники, 2012.- с. 134—144.
 Полин С. В. Антропоморфная стела из кургана Слоновская Близница // Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Сборник научных трудов, посвящённый 65-летию профессора В. П. Копылова. Ростов-на-Дону, 2013. — с. 203—215.
 Полин С. В. Амфоры из курганов у с. Новофедоровка на Херсонщине // АМА. 16. Саратов, 2013. — с. 267—274.
 Полин С. В., Колтухов С. Г. Скифское погребение у с. Надежда в Крыму // Война и военное дело в скифо-сарматском мире. Материалы международной научной конференции памяти А. И. Мелюковой (с. Кагальник, 26-29 апреля 2014 г.). Ростов-на-Дону, 2014. — с. 310—329.
 Полин С. В. Гемма из Гаймановой Могилы // Записки отдела нумизматики и торевтики Одесского археологического музея. Одесса, 2014. Т.II. — с. 196—206.
 Полин С. В. Скифский Золотобалковский курганный могильник V—IV вв. до н. э. на Херсонщине. Киев, ФОП «Видавець Олег Філюк», 2014. — 774 с.
 Полин С.В. О хронологии фасосского клеймения IV в. до н.э. // Труды Государственного Эрмитажа, т. LXXVII «Археология без границ. Коллекции, проблемы, исследования, гипотезы». Спб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2015. – С.334-358.
 Полин С.В. О некоторых монетных типах золотых бляшек из скифских курганов Северного Причерноморья // Четвёртый Херсонесский нумизматический симпозиум «ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка». Севастополь, Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» 4-8 сентября 2016 г. Материалы научной конференции. Севастополь: ООО НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика, 2016. – С.68-73.
 Разумов С.Н., Дараган М.Н., Полин С.В. Раннесреднвековое воинское погребение у с. Старая Катериновка на правобережне Нижнего Днепра // Hadak utjan. Budapest – Esztergom. 2015 (2016). XXIV. – C. 227-246.
 * Никитенко И.С., Полин С.В. Происхождение строительного камня крепиды и панциря Александропольского кургана // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету. 2016. № 1(35). - С.37-45.
 Полин С.В. Александропольский дракон // Археологія та Етнологія Півдня Східної Європи. - Дніпро: Ліра, 2016. – С.278-287. 
 Полин С.В. Сарматское завоевание Северного Причерноморья (современное состояние проблемі) // Сборник к 70-летию Н.П. Тельнова. Тирасполь-Кишинев: Стратум, 2017. – С.1-22. 
 Полин С.В. Об ограблении скифских курганов в Северном Причерноморье  // Старожитності раннього залізного віку. Вип. 2 (23). — К., 2017. С.527—535.
 Polin S., Daragan M., Bondar K. New investigations on Scythian kurgans in Ukraine: non-invasive studies and excavations  // Scythians and other early Eurasian nomads. Friday 27 October - Sunday 29 October 2017, BP, Lecture Theatre, British Museum. 
 Bondar K., Daragan M., Polin S., Karasyov O. Magnetometric studying of the structure of Scythian kurgans and their peripheries near the town of Pokrov (Dnipropetrovsk region, Ukraine) // XІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”. 11-14 October 2017, Kyiv, Ukraine, Р. 1-6.
 Полин С.В. Цари и царица в Александропольском кургане (поло-возрастной состав погребённых в кургане // Античный мир и археология. XVIII. Саратов. 2017. -  С. 275-303.
 Полин С.В. Сарматское завоевание Северного Причерноморья (современное состояние проблемы) // Археология Евразийских степей. — 2017. — № 3. —  С.224 — 243.
 Полін С.В., Дараган М.М., Черних Л.А. Дослідження скіфських курганів біля м. Покров (Орджонікідзе) Дніпропетровської обл. в 2017 р. // АДУ-2017 – Київ, 2018. – С….. 
 Полин С.В. Об изображениях скифских царских курганов Александропольский и Чертомлык // Причерноморье в античное и раннесредневековое время. К 70-летию профессора В.П  Копылова. Ростов, 2018. –  С….
 Полин С.В., Дараган М.Н. Доисследование скифского царского Александропольского кургана в 2004-2009 гг. // Археологія і давня історія України. Вип. 2 (27). – Київ, 2018. - С.335-351.
 Бондарь К.М., Дараган М.Н., Полин С.В. Моделирование пространства и реконструкция погребальной обрядности на скифском курганном могильнике  по данным магнитометрии и археологических раскопок // Виртуальная археология. СПб, 2018
 Полин С.В., Алексеев А.Ю. Скифский царский Александропольский курган IV в. до н.э. в Нижнем Поднепровье. – Киев – Берлин: Видавець Олег Філюк, 2018 - 926 с. (Серия «Курганы Украины», Т. 6).

Археологи Украины
Выпускники Киевского университета
Скифологи